Tscherepanow (russ. Черепанов, engl. Tcherepanov) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Andrejewitsch Tscherepanow (1989–2008), russischer Eishockeyspieler
 Gennadi Olegowitsch Tscherepanow (* 1956), russischer Zoologe und Paläontologe
 Jefim Tscherepanow (1774–1842), russischer Erfinder und Maschineningenieur, siehe Jefim und Miron Tscherepanow
 Luisa Nikolajewna Tscherepanowa (* 1968), sowjetisch-russische Biathletin, siehe Luisa Nikolajewna Noskowa
 Miron Tscherepanow (1803–1849), russischer Erfinder und Maschineningenieur, siehe Jefim und Miron Tscherepanow

Siehe auch:
 Sergej Tcherepanov (* 1967), russischer Kirchenmusiker und Hochschullehrer